Ел Сабино Гордо има више значења:

 Ел Сабино Гордо (Рајонес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Сабино Гордо (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сабино Гордо (Мокорито), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Сабино Гордо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику